Adlerstraße steht für:
 Adlerstraße (Norwegen) (Ørnevegen), Straßenabschnitt des Fylkesvei 63

 Adlerstraße (Bremen), siehe Ensemble Adlerstraße
 Adlerstraße (Dortmund), siehe Liste der Baudenkmale im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-West
 Adlerstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/A #Adlerstraße
 Adlerstraße (Esslingen am Neckar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Esslingen am Neckar
 Adlerstraße (Freiburg im Breisgau), siehe Liste von historischen Objekten in der Freiburger Altstadt
 Adlerstraße (Geislingen an der Steige), siehe Liste der Kulturdenkmale in Geislingen an der Steige
 Adlerstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Barmbek-Nord
 Adlerstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Innenstadt-Ost #Adlerstraße
 Adlerstraße (Kornwestheim), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kornwestheim
 Adlerstraße (Kronberg im Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kronberg im Taunus
 Adlerstraße (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil Sankt Lorenz
 Adlerstraße (Pommelsbrunn), siehe Liste der Baudenkmäler in Pommelsbrunn
 Adlerstraße (Ravensburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ravensburg
 Adlerstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Mitte (Historisches Fünfeck) #Adlerstraße